CLSTN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 981 амінокислот, а молекулярна маса — 109 793.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки